Анри Монтан Бертон (; , , — , ) — французский композитор, музыкальный теоретик. Член Института Франции (1815).

Биография 
Анри Монтан Бертон — сын и ученик дирижёра и композитора Пьера Монтана Бертона. Отец Шарля Франсуа.
Его внук – драматург и актёр Пьер Бертон.

В дальнейшем учился игре на скрипке у Жана-Батиста Рея, как композитор совершенствовался под руководством Антонио Саккини. С 1782 года играл на скрипке в оркестре Гранд-Опера.

Дебютировал в 1784 году оперой «Первый мореход» () и в дальнейшем был известен прежде всего как оперный композитор. Наибольший успех выпал на долю оперы «Ужасы монастыря» (; 1790), положившей начало характерному оперному жанру рубежа XVIII—XIX веков — «опере спасения». Среди 48 опер Бертона выделяются также «Монтано и Стефания» (; 1799), поставленная впервые в США «Алина, королева Голконды» (; 1803) и «Франсуаза де Фуа» (; 1809, на сюжет из жизни полуофициальной любовницы короля Франциска I). Кроме того, Бертону принадлежит ряд переделок, выполненных для парижской оперной сцены, — в частности, обработка оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все» (1813). В 1810—1815 годах Бертон руководил хором Парижской оперы.

Помимо оперного творчества Бертон писал духовную музыку, а в период Великой французской революции патриотические гимны и марши. Он был профессором гармонии в Парижской консерватории со дня её основания в 1795 году, а в 1817 году занял освободившуюся после смерти Этьенна Меюля кафедру композиции. Бертону принадлежит ряд трудов по гармонии, а также памфлет «О музыке механической и музыке философической» (; 1826), направленный против набиравшего во Франции известность Джоакино Россини.

Анри Монтан Бертон скончался 22 апреля 1844 года в родном городе.

Произведения 
 Балеты
 «Блудный сын» — хореография Пьера Гарделя, премьера состоялась 22 (28) апреля 1812 года в театре на улице Ришельё.

Примечания

Литература 
 Радиге A. Французские музыканты эпохи Великой Французской революции, пер. с франц., М., 1934.

Ссылки 

 Биографическая справка и список произведений

Композиторы Франции XVIII века
Композиторы Франции XIX века
Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции
Оперная труппа Парижской оперы
Преподаватели Парижской консерватории